Влади́мир Пушкарёв: 
 Пушкарёв, Владимир Александрович (род. 1973) — российский политик, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Пушкарёв, Владимир Владимирович (1921—1994) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1950).
 Пушкарёв, Владимир Иванович (род. 1954) — артист оркестра, заслуженный артист России (2006).
 Пушкарёв, Владимир Михайлович (род. 1954) — советский и украинский учёный-биохимик.
 Пушкарёв, Владимир Леонидович (в монашестве Ферапонт; 1955—1993) — монах Русской православной церкви, убитый в пасхальное утро 1993 года.